Arao kan syfta på följande platser:

Japan 

 Arao, stad, Kumamoto prefektur

Portugal 

 Arão, freguesia, Viana do Castelo, Valença, 

Robotskapade Portugalförgreningar